Miejscowości w USA:
 Marble – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Itasca
 Marble – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Gunnison
 Marble – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Cherokee
Gminy w USA:
 Marble (ang. Marble Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Madison
 Marble (ang. Marble Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Saline
 Marble (ang. Marble Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Lincoln
 Marble (ang. Marble Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Saunders

Inne:
 Marble – program komputerowy, wirtualny globus